Jänichen ist ein Familien- und Ortsname:

Familienname:
Hans Jänichen (1909–1976), deutscher Historiker
Johann Jänichen (1659–1731), deutscher Pädagoge und Dichter
Johann Gotthilf Jänichen (* 23. Nov. 1701 in Halle; † ?), Geheimsekretär, Cembalist und Komponist am Hofe des Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt in Berlin
Lothar Jänichen (* 1954), deutscher Jazz-Musikjournalist
Ottomar Jänichen (1900–1967), deutscher Außenhandelskaufmann und Schriftsteller; gehörte in der Nachkriegszeit zu den Gründern der Johanniter-Unfall-Hilfe
 Stephan Jänichen († 1726), Kammermusikus und maitre de musique bei der sächsischen Kurfürstin Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth

Ortsname:
Jänichen (bis 1938 Jänischken), Kreis Insterburg, Ostpreußen: Swoboda (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch
 Jänchen
 Jäniche 
 Jähnichen
 Jehnichen
 Jenichen
 Jaenichen